Akademia policyjna (ang. Police Academy: The Animated Series, 1988–1989) – amerykański serial animowany. Składa się z 64. odcinków podzielonych na 2. serie. TVP wyemitowała serial z polskim lektorem, którym był najpierw Marek Gajewski, a po jego śmierci Maciej Gudowski.

Opis fabuły 
Wersja serialu animowanego jest ściśle powiązana z sagą filmową Akademii Policyjnej. Akademią cały czas kieruje Komendant Lassard. Rekrutami dowodzi kapitan Harris, któremu towarzyszy Proctor. Drużyną policjantów dowodzi Carey Mahoney. W pracy pomagają mu koledzy: Sweetchuck, Zed, Jones, Hightower, Hooks, House, Tuckelberry i Callahan.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Filmy z serii Akademia Policyjna
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Filmy w reżyserii Rona Olivera
Seriale telewizyjne emitowane od 1988
Seriale telewizyjne zrealizowane na podstawie filmów
Seriale telewizyjne zakończone w 1989
Seriale wytwórni Warner Bros. Television Studios